Le mot germanique Peter (Pierre en français) provient du latin Petrus. Il signifie à l'origine pierre, mais en néerlandais il signifie également parrain.

Patronyme 

 Birgit Peter (1967-), rameuse d'aviron allemande ;
 Claude Peter (1947-2022), joueur de basket-ball français ;
 Daniel Peter (1836-1919), industriel suisse ;
 Fritz Peter (1927-), général est-allemand ; 
 Jan Peter (1968-), réalisateur allemand ; 
 Jannis Peter (2000-), coureur cycliste allemand ;
 Karl Peter (1870-1955), médecin allemand ;
 Kira Marie Peter-Hansen (1988-), femme politique danoise ;
 Henry Peter (1957-), avocat suisse;
 Laurence J. Peter (1919-1990), pédagogue américain, auteur du Principe de Peter basé sur l'évaluation des niveaux de compétence dans le domaine de la Gestion des Ressources Humaines ;
 Reiko Peter (1989-), joueur de squash suisse ;
 Rodolphe Peter (1916-1987), théologien protestant français ;
 Rózsa Péter (1905-1977), logicienne hongroise ;
 Rufina Peter (v.1970-), femme politique papou-néo-guinéenne ;
 Verena Peter (1954-), actrice allemande ;
 Victor Peter (1840-1918), médailleur et sculpteur animalier français ;
 Wenzel Peter (1745-1829), peintre autrichien.

Prénom 

 Peter Cook (1936-), architecte britannique.
 Peter Cook (1937-1995), comédien britannique.
 Peter Taylor (1953-), footballeur anglais.
 Peter Gibson, alias Roadworth (19?-), artiste canadien.

Personnages de fiction 
 Peter Pan, un personnage créé par J. M. Barrie
 Peter Petrelli, personnage principal de la série télévisée Heroes.
 Peter Parker, alter ego de Spider-Man
 Peter Pettigrow, personnage de Harry Potter
 Peter Bishop, personnage de Fringe
 Peter Pevensie, personnage de Le monde de Narnia
 Peter Hale personnage de la série Teen Wolf
 Peter Quill, alias Star-Lord

Toponymes 
 Peter, une census-designated place située dans le comté de Cache, dans l’État de l’Utah, aux États-Unis.
 Sankt Peter, une commune suisse du canton des Grisons

Musique 
 Peter et Sloane, un groupe de musique français
 Peter Pepper, chanteur punk américain des groupes "Retard-O-Bot" et "Peter Pepper"

Cinéma 
 Peter, film austro-hongrois d'Henry Koster sorti en 1934 ;
 Peter, film britannique de Skip Kite sorti en 2011 ;

 Peter, court métrage français de Nicolas Duval sorti en 2011 ;
 Peter, court métrage néerlandais de Paul Haans sorti en 2017 ;
 Peter, court métrage américain de Daniel James Dismuke sorti en 2018 ;

Voir aussi 
 
 Peter est le pseudonyme de l'acteur japonais Pita.
 , diminutif de Peter.
 .
 .
 .

Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme
Homonymie de patronyme germanique
Patronyme alsacien
Prénom masculin
Prénom anglais
Prénom américain
Prénom allemand
Prénom suédois